Европско првенство у кошарци 1983. (Еуробаскет 1983.) је 23. по реду европско кошаркашко првенство за мушкарце. Оно је одржано 1983. године у Француској. Златну медаљу је освојила Италија, сребрну Шпанија, док је бронзану медаљу освојио Совјетски Савез. Утакмице су игране у три града : Кану, Лиможу, и Нанту.

Градови домаћини

Први круг

Група А - Лимож

Група Б - Кан

Други круг - Нант

Полуфинала 9-12. места

Полуфинала 5-8. места

Полуфинала 1-4. места

Финалне утакмице

Коначан пласман

Састав првопласираних екипа 

 
Европска првенства у кошарци
Кошарка у Француској
Кошарка у 1983.